Antifont, el famós orador
 Antifont d'Atenes
 Antifont d'Atenes (poeta)
 Antifont de Siracusa
 Antifont (fill de Plató)
 Antifont (sofista)